Jméno a příjmení Martin Kříž má více nositelů:

 Martin Kříž (archeolog) (1841–1916) – český archeolog, badatel a notář
 Martin Kříž (basketbalista) (* 1993) – český basketbalista
 Martin Kříž (mykolog) – český mykolog
 Martin Kříž (politik) (* 1977) – politik TOP 09
 Martin Kříž (sinolog) – sinolog, tlumočník, překladatel, ekonom